Samsung SGH-E350 — трьохдіапазонний стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Комплектація: телефон, стандартна батарея, зарядний пристрій, внешний модуль громкой связи, інструкція

Схожі моделі 
 Samsung SGH-E630
 Samsung SGH-D500
 Sony Ericsson K300i
 Innostream INNO 55
 Panasonic VS3

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Опис на сайті Samsung

E
Мобільні телефони, представлені в 2005 році